

Patronyme 

 Barnabé Brisson (1531-1591), magistrat et jurisconsulte français ;
 Mathurin Jacques Brisson (1723-1806), naturaliste et physicien français ;
 Marcou Brisson (1740-1803), homme politique français, député ;
 Barnabé Brisson (1777-1828), ingénieur des ponts et chaussées et mathématicien français ;
 Ernest Brisson (1806-18?), auteur dramatique français ;
 Louis Brisson (1817-1908), prêtre catholique français, fondateur des Congrégations des Oblats et des Oblates de Saint François de Sales ;
 Henri Brisson (1835-1912), avocat, journaliste et homme politique français ;
 Jules Brisson (1837-1922), homme politique français ;
 Émile Brisson (1852-1935), homme politique français ;
 Joseph Brisson (1857-1942), homme politique français ;
 Adolphe Brisson (1860-1925), journaliste et critique dramatique français ;
 Jean-Joseph Brisson (1868-1957), officier de marine français ;
 Édouard Brisson (1882-1948), coureur automobile français ;
 Pierre Brisson (1896-1964), directeur du quotidien français Le Figaro ;
 Pierre-Raymond de Brisson (1745-1820), explorateur français ;
 Germain Brisson (1920-2014), agronome et professeur québécois ;
 Aimé Brisson (1928-), homme politique québécois ;
 Gérald Brisson (1937-2013), joueur de hockey sur glace et coach canadien ;
 Luc Brisson (1946-), historien de la philosophie et traducteur québécois ;
 François Brisson (1958-), joueur de football français ;
 Gilles Brisson (1958-), joueur de football français
 Pierre Marie Brisson (1955-), peintre français.

Toponyme 

 Brisson, ancienne localité canadienne du canton de Russell en Ontario ;
 Rivière Brisson, affluent de la rivière québécoise du Grand Touradi de la région administrative du Bas-Saint-Laurent ;
 Rivière Brisson, affluent de la rive Est de la rivière Rimouski du Bas-Saint-Laurent.
 Rivière Brisson (rivière aux Anglais), un affluent de la rivière aux Anglais coulant dans Rivière-aux-Outardes, dans la MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec, Canada.

Patronyme français
Patronyme canadien